Casault est un nom propre français et québécois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Louis-Jacques Casault (1808-1862), prêtre éducateur québécois, supérieur du séminaire de Québec et le premier recteur de l'Université Laval ;
 Louis-Napoléon Casault (1823-1908), homme politique québécois ;
 Fabien-Édouard Casault (1842-1910), prêtre historien québécois.

Toponymes



Zec Casault, zone d'exploitation contrôlée dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia ;
 Lac-Casault, territoire non-organisé dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia ;
 Casault, canton dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia ;
 Tourbière-de-Lac-Casault, aire protégée du Québec.

Hydronyme 
 Lac Casault, lac dans la municipalité régionale de comté de La Matapédia, au Bas-Saint-Laurent ;
 Lac Casault, lac dans la municipalité régionale de comté de Jamésie ;
 Rivière Casault, cours d'eau dans l'est du Québec au Canada, décharge du lac Casault au Bas-Saint-Laurent.

Patronyme français
Patronyme québécois